Laotische Botschaft in Deutschland steht für:

 Laotische Botschaft in Berlin
 Laotische Botschaft in Bonn, siehe Am Lessing 6